Ajima Naonobu
 Kanō Naonobu
 Naonobu, cratère lunaire

Homonymie de prénom